Kobieta w lustrze (La mujer en el espejo) – kolumbijska telenowela z 2004 roku
 Kobieta w lustrze – utwór dramatyczny z 2015 roku